Ovo je posljednja sezona 2. ŽNL Vukovarsko-srijemske koja je podijeljena u dvije grupe. Prvaci grupa se izravno plasiraju u viši rang, dok iz svake grupe ispada po jedan (posljednjeplasirani) klub.

U 1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku su se plasirali NK Zrinski Tordinci i NK Mladost Cerić, dok su iz lige ispali NK Polet Donje Novo Selo i NK Sloga Račinovci.

Tablica

Bilješke 
HNK Radnički Vukovar kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Croatia Bogdanovci kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Polet Donje Novo Selo kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 RSSSF.com, Hrvatska 2005./06.
 Vinkovački List #2708 (vijest o završetku prvenstva)

2005-06
vukovarsko-srijemska-2